Knikker (spel), een glazen kogel
 Knikker (muziek), een tekengevend muzikant
 Een pellet, een grote korrelvorm